HRT steht für:

 Habit-Reversal-Training, ein verhaltenstherapeutisches Verfahren zur Behandlung von nervösen Verhaltensangewohnheiten
 Hartwell Railroad, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Haupt Racing Team, deutscher Motorsport-Rennstall von Hubert Haupt
 Heidelberg Retina Tomograph, ein Scanning-Laser-Ophthalmoskop zur Untersuchung des Auges
 Helsingforsregionens trafik, Verkehrsverbund in der Region Helsinki, siehe Helsingin seudun liikenne
 Hertfordshire, englische Grafschaft (Chapman-Code)
 Hispania Racing F1 Team, spanischer Motorsport-Rennstall
 Hormone Replacement Therapy, Hormonersatztherapie, eine medikamentöse Behandlung von Wechseljahrsbeschwerden
 Hostage Rescue Team, eine Spezialeinheit des FBI
 HRT-Vermutung in der Analysis, siehe Ungelöste Probleme der Mathematik #Analysis, Dynamische_Systeme
 Hrvatska radiotelevizija, die öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft Kroatiens

Abkürzung